Il doppio maschile  dell'Estoril Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Radek Štěpánek e Michal Tabara erano i detentori del titolo, ma solo Štěpánek ha partecipato in coppia con Leoš Friedl.

Friedl e Štěpánek hanno perso nel 1º turno contro Martin Damm e Cyril Suk.

Karsten Braasch e Andrej Ol'chovskij hanno battuto in finale 6–3, 6–3 Simon Aspelin e Andrew Kratzmann.

Teste di serie
 Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (semifinali)
 David Rikl /  Sjeng Schalken (semifinali)
 Martin Damm /  Cyril Suk (quarti di finale)
 Tomáš Cibulec /  Pavel Vízner (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Estoril Open 2002
ATP Tour 2002